US Open 1972 (tennis)
 US Open 1972 (tennis, mannen)
 US Open 1972 (tennis, vrouwen)
 US Open 1972 (golf)